Тёрнер, Билли Ли (ботаник), р. 1925
 Тёрнер, Билли Ли (географ), р. 1945